Uramonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Uramonsaari (ö, lat 63,44, long 29,30), Norra Karelen, Pielisen Karjala, 
 Uramonsaari (ö, lat 63,68, long 28,96), Norra Karelen, Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar